Biegi ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Biegi (1918–1945), deutscher Soldat der Waffen-SS und Ritterkreuzträger
 Jakob Biegi (1886–1955), deutscher Landtagsabgeordneter Volksstaat Hessen